Middelværdi har to betydninger:

 Gennemsnittet af en række tal. Dette er den mest hyppige fortolkning på hverdagsdansk.
 Forventningsværdien af en stokastisk variabel. Denne betydning bruges indenfor sandsynlighedsregning og statistik.